Flughafen Paros steht für folgende griechische Flughäfen: 

 Flughafen Paros (1982), Flughafen auf der Insel Paros von 1982 bis 2016
 Flughafen Paros (2016), Flughafen auf der Insel Paros seit 2016